Falcontoxodon es un género extinto de mamífero notoungulado toxodóntido, el cual vivió entre finales del Plioceno hasta el Pleistoceno en lo que ahora es Venezuela. Los fósiles de este animal se han encontrado en la Formación Codore que data de la época del Chapadmalalense al Uquiense, así como en la más reciente Formación San Gregorio del Ensenadense.

Descripción
El género Falcontoxodon fue establecido en 2018 por Carrillo et al con el espécimen AMU-CURS 765, un cráneo casi completo con la dentadura bien preservada, el cual fue hallado en el Miembro Algodones de la Formación Codore. En el mismo estudio, se asignaron otros dos especímenes a Falcontoxodon que fueron descritos del Miembro Vergel de la Formación San Gregorio, siendo clasificados como Falcontoxodon aff. aguilerai y Falcontoxodon sp., respectivamente. En un análisis publicado en 2021 de fósiles de la Formación San Gregorio realizado por Carrillo-Briceño et al., se describieron treinta y tres restos adicionales, mayormente dientes, que se asignaron a este género.

El nombre del género, Falcontoxodon, se refiere a su pariente, Toxodon, y al estado venezolano de Falcón en el norte del país, en donde se hallaron los restos del ejemplar holotipo. Por su parte, el nombre de la especie, aguillerai, es en honor del paleontólogo venezolano Orangel Aguilera.

Falcontoxodon era un toxodóntido de tamaño mediano, con un peso estimado en cerca de 800 kilogramos, aproximadamente la mitad del peso calculado para Toxodon. Tenía un cráneo de 55 centímetros de longitud con una forma parecida a una pera en vista frontal, con un hueso nasal alargado. El tercer incisivo superior estaba ausente y el canino era reducido. Los molares inferiores eran hipsodontes, y el segundo incisivo inferior era grande y tenía forma de colmillo.

Filogenia
El estudio de 2018 en que se describió a Falcontoxodon encontró que estaba en el mismo clado monofilético junto con Mixotoxodon, Gyrinodon y Piauhytherium dentro de la subfamilia Toxodontinae. A continuación se muestra el cladograma más parsimonioso estableciendo las relaciones entre los géneros de Toxodontidae, como fue propuesto por Carrillo et al, 2018.

Paleoecología

Falcontoxodon vivió en un ambiente tropical en un área en el norte de América del Sur que quedó relativamente poco expuesta al Gran Intercambio Biótico Americano, siendo los únicos mamíferos migrantes conocidos en la zona de de la Cuenca Falcón los prociónidos Cyonasua y Chapalmalania, y potencialmente, un camélido aún sin asignar a un género en particular. Este ambiente era continental, consistiendo en áreas de praderas con bosques con elementos de selva tropical, cerca de cuerpos de agua dulce. Coexistió con pampatéridos tales como Holmesina y Plaina, proterotéridos,  el gliptodonte Boreostemma, el dasipódido Pliodasypus y el perezoso terrestre Proeremotherium, así como varios géneros de roedores caviomorfos tales como Caviodon, Hydrochoeropsis, Marisela y Neoepiblema, y el cocodrilo ''Crocodylus falconensis.

Referencias 

Notoungulata
Mamíferos extintos de América del Sur
Mamíferos del Plioceno